Maria II. bezeichnet folgende Personen:

 Maria II. (England) (1662–1694), englische Königin 
 Maria II. (Portugal) (1819–1853), portugiesische Königin